Miejscowości w USA:
 Barnett – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Morgan
Gminy w USA:
 Barnett (ang. Barnett Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Barnett (ang. Barnett Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
 Barnett (ang. Barnett Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Barnett (ang. Barnett Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Forest
 Barnett (ang. Barnett Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
Osoby o nazwisku Barnett:
 Colin Barnett – australijski polityk
 David Barnett – amerykański szpieg 
 Joel Barnett – brytyjski polityk
 Josh Barnett – amerykański zawodnik MMA
 Samuel Barnett – strona ujednoznaczniająca